Feldthymian oder Feld-Thymian steht für
 Breitblättriger Thymian
 Sand-Thymian